Традиционная китайская медицина (ТКМ, , ) — система современных учений и практик, созданная в КНР в 1950-х годах на основе древних китайских трактатов с использованием характерной для данного региона парадигмы, которую можно охарактеризовать как учение о символах и числах. В Китае рассматривается как часть науки о «воспитании жизни» («ян шэн сюе» — ), куда помимо медицины входят и различные методы психофизиологических практик (ушу, цигун, дао-инь и т. д.), диетология и тому подобное.

В медицинской науке и, в частности, в доказательной медицине, традиционная китайская медицина рассматривается как псевдонаучная и основанная на метафизических предпосылках.

В середине 1950-х годов в Китае был возрождён интерес к древним учениям и практикам, поскольку в КНР периода правительства Мао не хватало квалифицированных врачей. В это время ТКМ окончательно сформировалась как вид альтернативной медицины и стала позиционироваться правительством как национальное достояние, символ Китая, как научная дисциплина. После 1972 года, когда границы стали более прозрачными, ТКМ получила заметное распространение в западных странах. Мода на китайскую медицину была стимулирована правительством КНР с целью развития экспорта препаратов, материалов и инструментов, используемых в практиках ТКМ.

ТКМ является объектом критики из-за отсутствия у неё научных оснований, по причине её использования взамен общепринятой медицины при сомнительной эффективности, возможности побочных эффектов, употребления токсичных и заражённых микроорганизмами препаратов, угрозы экологии из-за уничтожения животных и растений, в том числе редких и исчезающих видов, способствования созданию чёрного рынка органов животных и нелегальной торговле ими.

По данным МОЗ КНР за последние 60 лет (1949—2009) средняя продолжительность жизни увеличилась с 35 до 73 лет. Это напрямую связано с внедрением в Китае современной научной медицины взамен традиционной и с прогрессом медицинских наук.

Основные положения 
Основные положения китайской медицины и китайской философии, сформировавшиеся к середине первого тысячелетия до нашей эры, изложены в обобщающих концептуальных сочинениях того времени:
 И Цзин (易經) — «Книга Перемен»,
 Дао Дэ Цзин (道德經) — «Трактат о Дао и Дэ», автор Лао Цзы,
  (神農本草經) — «Трактат о лекарственных средствах императора Шэнь-нуна»,
  (黃帝內經) — «Трактат о внутреннем Жёлтого Императора Хуан-ди»,
  (難經) — Трактат «Трудные вопросы [медицины]».

Значение этих сочинений исключительно важно для китайской философии даже в большей степени, чем для китайской медицины, поскольку считается, что в период царствования императора Цинь Шихуанди (259—210 до н. э.) все книги по философии были по его приказу уничтожены, кроме трактатов с медицинской направленностью.

Традиционная китайская медицина рассматривает человека как часть природы и органически целое, центральное место в котором занимают «плотные» и «полые» органы, а внутренние коммуникации обеспечивается системой меридианов.

Все явления окружающего мира, включая человека и природу, интерпретируются китайской медициной как взаимодействие между двумя началами инь и ян, представляющими собой противоположные аспекты единой действительности. Возникновение и развитие болезни рассматриваются китайской медициной как результат борьбы между защитными силами организма и вызывающим болезнь нарушением, как проявление неуравновешенности между инь и ян или как результат внутренних причин, действующих внутри человеческого организма.

В середине XX века руководство Китая приложило усилия к тому, чтобы в теориях и практиках традиционной китайской медицины объединить подходы западной и восточной медицины.

Известный в России доктор традиционной китайской медицины Сюн Сюечи утверждает, что «испокон веков китайцы работают над устранением причины болезни, а не ее симптомов».

Девять законов медицины 
«От Неба и Земли происходит все великое множество предметов; и от Начала до Завершения ими управляют Девять законов.»
В трактате «О внутреннем» (Нэйцзин) выделено девять основных категорий, или законов медицины. Эти законы сопоставлены частям тела человека:

Небо, земля, человек 

Первые три закона — Небо, Земля и Человек — символизируют весь комплекс взаимоотношении, которые только могут возникнуть между Космосом, непроявленной Природой и объединяющей её серединой, которую представляет человек. Философ Мэн-цзы объясняет эти три закона с позиции внутреннего сознания человека:
Тот, кто до предела совершенствует своё внутреннее сознание, тот познает свою природу (то есть Землю); тот, кто познает свою природу, тот познает Небо".

В трактате Наньцзин («Трудные вопросы») законы Небо, Земля и Человек проявляются специальным органом «три обогревателя» (сань-цзяо), где верхний обогреватель соответствует Небу, средний — Человеку, а нижний — Земле.

В области исследования пульса на лучевой артерии руки также выделяется три уровня, следующих Небу, Человеку и Земле — верхний, средний и нижний.

Остальные категории 

Время — категория, на основе которой понимаются суточные и сезонные изменения активности важнейших органов и циркуляция ци и крови по организму. В трактате Наньцзин говорится, что «за целые сутки, пока из водных часов клепсидры изольется сто капель воды, питающая чистая энергия инь-ци и защитная мутная энергия вэй-ци совершат двадцать пять переходов в области Ян тела и двадцать пять переходов в области Инь тела, что составляет целый оборот энергии». Также выводится зависимость между временем года и характером пульса человека.

Звук — посредством звука или вибрацией определенной частоты может быть выражено состояние любого явления. Когда древний философ приступал к исследованию предмета, он обращал всё внимание не на интеллектуальную его оценку, но на трансцендентальное интуитивное восприятие состояния его «энергетической вибрации». В Наньцзин говорится: «Тот, кто слушает и познает, именуется совершенномудрым… (он) вслушивается в звуки и после этого приступает к лечению больного. Тот, кто познает внутреннюю сущность предметов, имеет мудрость, превосходящую все мыслимое.» Это можно понимать так: уяснение биоэнергетического состояния пациента уже позволяет определять болезнь и выбирать методы лечения.

Ритм — из концепции инь-ян вытекает концепция пяти первоэлементов (у-син), которые составляют основу всех вещей и явлений. Пять плотных органов (чжан) разделены по пяти первоэлементам. В эмоциональной сфере человека пяти первоэлементам соответствуют пять эмоций, а в духовной сфере — пять духов. Выделяются также пять цветов, пять звуков, пять сезонных вредоносных биоклиматических влияний на человека, пять видов жидкостей организма и т. д. Среди ритмических характеристик, которым подчинена человеческая жизнь, выделяется дыхание, ритм пульса, смену дня и ночи, сезоны года и годичные циклы, в соответствии с которыми меняется активность функциональных систем организма.

Звезды — этому закону подчиняется человеческая жизнь. Имеется в виду влияние фаз Луны, движения планет, положение Солнца и звезд в зодиакальных знаках на здоровье и судьбу человека.

Ветер — этим законом определяется влияние ветров на самочувствие, а также состояние всего энергетического потенциала человека, обозначаемого понятием жизненные силы ци.

Пространство — этим законом определяется влияние болезни, присутствующей на том или ином плане нашего многомерного мира, на общий ход течения патологических процессов в организме. Врач должен учитывать «тонкие» составляющие заболевания, например, те, которые определяются экстрасенсорно (согласно современным трактовкам). Древние философы были знакомы с концепцией многомерности мироздания. Так, например, некоторые виды жизненной силы ци, движущейся по каналам внутри тела, представлены на более «тонких» пространственных мерностях.

Инь-ян 

Учение об инь и ян составляет мировоззренческую основу традиционной китайской медицины. Все явления окружающего мира, включая человека и природу, интерпретируются китайской медициной как взаимодействие между двумя началами инь и ян, представляющими собой различные аспекты единой действительности.

Первоисточники традиционной китайской медицины

Нэй цзин 

Согласно мнению большинства комментаторов, священная книга "Нэй цзин", авторство которой приписывают легендарному императору Хуан-ди, (на самом деле) была написана (или составлена) многими знаменитыми врачами-иглоукалывателями в период "борющихся царств" (примерно за пятьсот лет до Рождества Христова) во времена правления Ханьской династии, которое закончилось во втором веке нашей эры.

В первоначальном варианте "Нэй цзин" содержала девятнадцать глав и состояла из двух частей, из которых первая называлась "Су вэнь", а вторая — "Трактат по акупунктуре" (впоследствии её назвали "Линь шу").
"Нэй цзин" является самым древним медицинским трактатом из числа сохранившихся до наших дней. Он является основой и наиболее фундаментальным текстом по традиционной китайской медицине, содержащим в себе совокупность опыта использования акупунктуры. В ней также обобщены почти все школы философской мысли Древнего Китая:
 конфуцианство,
 "космологическая школа Инь-Ян",
 школа пяти стихий
 даосизм
Она включает в себя сведения по:
анатомии,
 физиологии,
 патологии,
 гигиене,
 методам лечения посредством иглоукалывания
 назначения лекарственных средств.
Однако эта книга непроста — не учебник метафизических знаний. Книга является прежде всего плодом наблюдений и экспериментирования и для формирования концепции "энергии" в ней были использованы самые разные течения мысли из числа существовавших в эпоху её создания.

Методы диагностики 
В области диагностики болезней китайская медицина использует:
 Четыре метода исследования
 Восемь руководящих принципов
 Синдромы плотных и полых органов, шести каналов
 Синдромы трёх обогревателей

Методы лечения 
При лечении заболеваний наибольшее внимание китайская медицина уделяет профилактике их возникновения. В этом отношении в настоящее время, как и тысячелетия назад, находит применение принцип «лечить пациента прежде, чем возникнет болезнь». Основным правилом лечения является устранение причины заболевания. К терапевтическим правилам относится также лечение пациента при строгом учёте его индивидуальной предрасположенности, географического положения и времени года.

Традиционная китайская медицина использует большое количество фармакологических средств, состоящих из частей растений, животных, человека и неорганических субстанций. Свыше 10 тысяч разных лекарственных препаратов продаётся на крупнейшем в мире внутреннем рынке и экспортируется в другие страны. Годовые продажи этих препаратов составляют десятки миллиардов долларов, причём значительную часть выручки получают за счет экспорта.

Китайская медицина явилась одной из причин истребления некоторых видов животных. В частности, применение рогов носорогов (цена которых на чёрном рынке очень высока) для лечения ревматизма, подагры и других заболеваний повлекло за собой массовое истребление носорогов в Южной Африке и, в частности, практически полное истребление северных белых носорогов. В рамках традиционной китайской медицины существует огромный спрос на кости тигров, жабры мант, плавники акул, рога антилоп, сушёных морских коньков, желчь медведей.

Традиционная китайская и западная медицина 
Для традиционной китайской медицины характерны представления о меридианах, выступающих в качестве каналов движения жизненной энергии ци. Эти представления до сих пор базируются на метафизических принципах, характерных для донаучной медицины. Меридианы и соответствующие им точки рассматриваются современной наукой как вымышленные сущности.

Современные западные научные представления о человеческой анатомии также возникли на основании метафизических представлений донаучной медицины, таких как «жидкости» (гуморы), «мышцы» и др. В процессе становления научной медицины были установлены соответствия между этими метафизическими принципами и результатами эмпирических наблюдений, что привело к формированию современных анатомических знаний. Так, метафизические представления о жидкостях (гуморах) трансформировались в современные знания о кровеносной и лимфатической системах.

Традиционная китайская медицина строилась на иных представлениях. Так, идея «мышц» в ней отсутствовала. При этом существуют попытки установления аналогий между метафизическими представлениями о гуморальной циркуляции в западной традиции и движении ци в китайской. Среди современных китайских исследователей распространено убеждение в научности традиционной китайской медицины, как имеющей эмпирические основания, но развивающейся на основании представлений о человеческом теле, отличающихся от принятых в западной традиции.

Рядом исследователей предпринимались заметные усилия по установлению соответствия между современными научными представлениями о человеческой анатомии, в частности о сердечно-сосудистой, нервной и лимфатической системах, и меридианами. Однако достоверных научных доказательств подобных соответствий обнаружить не удалось.

Клинические испытания 
Практически все препараты традиционной китайской медицины оказались неэффективными; семь кокрановских обзоров традиционной китайской фармакологии не обнаружили у них терапевтического действия. Проблема заключается также в том, что многие клинические испытания проводятся в Китае и для них характерно крайне низкое качество и грубые методологические ошибки (в целом качество клинических испытаний, проводимых в Китае, как правило, не контролируется, и по данным анализа клинических испытаний, на основании которых регистрировали препараты в Китае, проведенного Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств, 1308 из 1622 заявок на регистрацию содержали или явно сфабрикованные, или глубоко ошибочные и неадекватные данные).

Безопасность 
Несмотря на натуральное происхождение препаратов традиционной китайской медицины, они не являются безвредными (в ряде стран их регистрируют как биологически активные добавки, в результате контроль их качества намного ниже, чем при регистрации настоящих лекарств). Известны случаи обнаружения в препаратах китайской медицины токсичных веществ, не указанных в составе препарата, что обусловливает риск тяжёлых побочных эффектов. Например, приём биологически активных добавок с эфедрой (ма хуанг) приводил к инфарктам и инсультам, вследствие чего эти добавки были запрещены на рынке США. Иной раз даже тяжёлые побочные действия могут долго не привлекать внимания регулирующих органов — в частности, так было с препаратами, содержащими аристолохиевую кислоту и вызывающими тяжёлые поражения почек и отказ печени.

См. также 
 Акупунктура
 Народная медицина

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

История медицины
Традиционная китайская медицина
Медицинская антропология